Gminy w Czechach:
 Třebětice – gmina w powiecie Jindřichův Hradec
 Třebětice – gmina w powiecie Kromieryż